11240 Пізон — астероїд, який назвали на честь Віллема Пізона.
 Марк Пупій Пізон Фругі Кальпурніан — політичний та військовий діяч Римської республіки, визначний красномовець, вчитель Марка Туллія Цицерона.
 Луцій Кальпурній Пізон — перелік однофамільців часів Стародавнього Риму.
 Гай Кальпурній Пізон — так само.
 Гней Кальпурній Пізон — так само.